Udóbnoie (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Udóbnoie (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia